Первый дивизион 1971 () — 58-й сезон чемпионата Дании по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 1971 на сайте danskfodbold.com 
 Сезон 1971 на сайте rsssf.com 

1971
Дания
1971 год в Дании